L.E.J (Elijay, произносить: Элиджей) — французское музыкальное трио молодых девушек, названное по первым буквам их имён: Lucie, Élisa, Juliette (Люси, Элиза, Жюльетта).

Все три участницы коллектива 1993 года рождения, они подруги детства из Сен-Дени — пригорода Парижа. Оформление их коллектива относят к осени 2013 года — для участия в конкурсе, который они выиграли. В январе 2014 года состоялся их первый прямой радиоэфир. В 2015 году вышел их первый альбом.
2016 год они гастролируют по Франции, в мае они выступали на 69-й церемонии закрытия Каннского кинофестиваля.

Выпуск их второго альбома под названием «Poupées Russes» (Матрешки) состоялся в 2018 году.

Дискография

Альбомы

EPs

Синглы

Другие песни в чартах

Ссылки 

Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Музыкальные коллективы Франции
Трио